Zhenping bezeichnet:
 den Kreis Zhenping (Nanyang) (镇平县) der bezirksfreien Stadt Nanyang in der chinesischen Provinz Henan
 den Kreis Zhenping (Ankang) (镇坪县) der bezirksfreien Stadt Ankang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 die Gemeinde Zhenping (Sungqu) (镇坪乡) im Kreis Sungqu in der chinesischen Provinz Sichuan